Paul Bocuse (1926-2018), chef cuisinier français ;
 Jérôme Bocuse (1969-), chef cuisinier français, fils de Paul.

Voir aussi 
 Halles de Lyon-Paul Bocuse.
 Bocuse d'Or ou Concours mondial de la cuisine.

Patronyme français